

Toponyme 

 Comté de Traill, comté du Dakota du Nord,
 Île Traill, île du Groenland.

Patronyme 

 Catharine Parr Traill (1802-1899), pionnière, femme de lettres, naturaliste et professeur canadienne,
 Henry Duff Traill (1842-1900), auteur et journaliste britannique,
 Jessie Traill (1881-1967), graveuse australienne,
 Phil Traill (1973-), réalisateur américain.